Mond (indogerman. mê[d] ‚schreiten‘, ‚messen‘, ‚der Wanderer‘) steht für:

Astronomie:
 Mond, natürlicher Trabant der Erde (Erdmond)
 Mond, Trabant anderer Himmelskörper, siehe Mond des Sonnensystems
 Mond, veraltete Bezeichnung für Monat

Sonstiges:
 Mond (Heraldik), gemeine Figur in der Heraldik
 Mond, kurz für Nagelmond (Lunula), siehe Fingernagel
 Mond-Trilogie (Burroughs), Romane von Edgar Rice Burroughs (1923–1926)
 Mond (Einheit), alte Masseneinheit in Abessinien

Mond ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Mond, 1. Baron Melchett (1868–1930), britischer Industrieller und Politiker, Mitglied des House of Commons
 Friedhelm van den Mond (* 1932), deutscher Ingenieur und Politiker (SPD)
 Henry Mond, 2. Baron Melchett (1898–1949), britischer Industrieller und Politiker
 Julian Mond, 3. Baron Melchett (1925–1973), englischer Industrieller
 Kellen Mond (* 1999), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Ludwig Mond (1839–1909), deutsch-englischer Chemiker und Industrieller
 Peter Mond, 4. Baron Melchett (1948–2018), britischer Politiker (Labour Party)
 Robert Ludwig Mond (1867–1938), britischer Chemiker und Archäologe
 Rudolf Mond (1894–1960), deutscher Physiologe und Hochschullehrer

MOND als Abkürzung steht für:
 Modifizierte Newtonsche Dynamik, Hypothese zum Rotationsverhalten von Galaxien

Der Mond steht für:
 Der Mond, Märchen der Brüder Grimm
 Der Mond (Tarot), Trumpfkarte des Tarot
 Der Mond (Oper), Oper von Carl Orff (1939)

Siehe auch:

 Halbmond
 Mondlicht
 DuMond, Familienname
 Mondt
 Maund
 Mound (Begriffsklärung)
 Luna, Mondgöttin